Эльмир Джабраилов — азербайджанский спортсмен, выступающий в паралимпийском виде лёгкой атлетики. Специализируется в беге на короткие дистанции. Чемпион Европы 2021 года, бронзовый призёр чемпионата Европы по лёгкой атлетики 2014 года. Представлял Азербайджан на летних Паралимпийских играх 2016 и летних Паралимпийских играх 2020.

Биография 
Эльмир Джабраилов родился 28 июня 1992 года. В 2014 году на чемпионате Европы по легкой атлетике среди паралимпийцев в городе Суонси Эльмир Джабраилов завоевал бронзовую медаль в беге на дистанции 400 метров.

В мае 2015 года на Всемирных Играх IBSA (Международная федерация спорта для слепых) для слепых и слабовидящих в Сеуле Джабраилов занял первое место в беге на дистанции 400 метров.

В марте 2016 года на традиционном турнире Fazza по атлетике среди паралимпийцев в Дубае Эльмир Джабраилов стал победителем в беге на дистанции 200 метров. Учитывая, что турнир носил лицензионный характер, Джабраилову удалось завоевать путёвку на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

На Паралимпиаде-2016 в квалификации дистанцию 400 метров Джабраилов пробежал дистанцию за 49,74 сек, заняв третье место в третьем забеге, что позволило Джабраилову выйти в полуфинал, где он пробежал дистанцию за 50,17 сек., заняв третье место в первом забеше, а в итоге стал пятым и не вышел в финал. В квалификации же бега на 100 метров Эльмир Джабраилов прошёл дистанцию за 11,27 секунды, что позволило Джабраилову выйти в финал с третьим результатом. В финале же Джабраилов пришёл к финишу четвёртым с результатом в 11,51 секунды.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Азербайджана
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2020 года